Jeudy est un patronyme porté notamment par :

 Adrien Jeudy (1795-1865), homme politique français ;
 Bruno Jeudy (né en 1963), journaliste et écrivain français ;
 Charlot Jeudy (1984-2019), militant haïtien ;
 Henri-Pierre Jeudy (né en 1945), philosophe, sociologue et écrivain français ;
 Marc Jeudy (né en 1949), photographe français ;
 Patrick Jeudy, réalisateur et auteur de télévision français ;
 Pierre Jeudy (né en 1990), joueur français de rugby à XV ;
 Vicky Jeudy, actrice haitiano-américaine.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français